Бембель — фамилия.

 Бембель, Андрей Онуфриевич (1905—1986) — советский скульптор, народный художник Белорусской ССР (1955), профессор (1962), отец Олега Бембеля и дед Татьяны Бембель.
 Бембель, Олег Андреевич (род. 1939) — белорусский философ, поэт, публицист, диссидент, сын скульптора Андрея Бембеля, отец Татьяны Бембель.
 Бембель, Татьяна Олеговна (род. 1964) — белорусский искусствовед, арт-критик, дочь Олега Бембеля, внучка Андрея Бембеля.

См. также 
 Бембель — гессенский кувшин для яблочного вина.